Алексе́й Аза́ров:
 Азаров, Алексей Иванович (род. 1950) — депутат Верховного Совета СССР.
 Азаров, Алексей Николаевич (род. 1971) — украинский политик и украинскио-австрийский бизнесмен.
 Азаров, Алексей Никонорович (1922—2013) — Герой Советского Союза.